Ammiragliato – grado e le mansioni di ammiraglio, nonché la sua sede
 Ammiragliato – Ministero della marina italiano
 Ammiragliato – stato maggiore della marina da guerra
 Ammiragliato – palazzo di San Pietroburgo
 Ammiragliato – comando della marina inglese
 Ammiragliato – tipo di ancora a ceppo
 Isola dell'Ammiragliato – isola dell'arcipelago Alessandro
 Isole dell'Ammiragliato – arcipelago dell'Oceano Pacifico
 Volpe volante dell'Ammiragliato (Pteropus admiralitatum) – specie di pipistrello